South Horizons (wijk) - wijk in Hongkong
 South Horizons (MTR) - metrostation in bovenstaande wijk